Ashley Rickards (1992-), une actrice américaine.
 Emily Bett Rickards (1991-), une actrice canadienne.
 Jim Rickards (?-), un avocat américain.
Patronyme anglais